Anthonis est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
Lode Anthonis (1922-1992), coureur cycliste belge
 (1911-2009), chirurgien srilankais

Prénom
Anthonis Mor (c. 1520-c. 1577), peintre néerlandais
Anthonis de Roovere (c. 1430-1482), poète et prosateur néerlandais
Anthonis Sallaert (c. 1580-1648), peintre brabançon d'histoire
 (1543-1611), architecte et ingénieur flamand

Voir aussi
Sint Anthonis, commune néerlandaise du Brabant-Septentrional
Sint Anthonis en Ledeacker, commune néerlandaise du Brabant-Septentrional

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Prénom néerlandais